Calhoun County je název jedenácti okresů ve Spojených státech amerických:
 Calhoun County (Alabama) – okres státu Alabama
 Calhoun County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Calhoun County (Florida) – okres státu Florida
 Calhoun County (Georgie) – okres státu Georgie
 Calhoun County (Illinois) – okres státu Illinois
 Calhoun County (Iowa) – okres státu Iowa
 Calhoun County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 Calhoun County (Michigan) – okres státu Michigan
 Calhoun County (Mississippi) – okres státu Mississippi
 Calhoun County (Texas) – okres státu Texas
 Calhoun County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie